Фридрих Вилхелм може да се отнася за:

 Фридрих Вилхелм (Бранденбург), Великият курфюрст – маркграф на Бранденбург, херцог на Прусия (1640 – 1688)
 Фридрих Вилхелм III (Саксония-Алтенбург) – херцог на Саксония-Алтенбург (1669 – 1672)
 Фридрих Вилхелм I – крал на Прусия (1688 – 1740) – внук на Великия курфюрст
 Фридрих (III) Вилхелм Кетлер (1692 – 1711) – херцог на Курландия и Земгале в Латвия
 Фридрих Вилхелм II – крал на Прусия (1786 – 1797)
 Фридрих Вилхелм III – крал на Прусия (1797 – 1840)
 Фридрих Вилхелм IV – крал на Прусия (1840 – 1861)
 Фридрих Вилхелм I (Хесен-Касел) – ландграф на Хесен-Касел (1847 – 1866)